Ле́джер :

Фамилии 
 Леджер (Лежер), Аллан (, род. 1948) — канадский серийный убийца, насильник и поджигатель.
 Леджер, Джен (, род. 1989) — барабанщица и бэк-вокалистка американской христианской рок-группы Skillet.
 Леджер, Хит (, 1979—2008) — австрало-американский актёр.

Другое 
 Ledger (журнал) — американский научный журнал о криптовалютах и технологии блокчейн